Elizabeth Plantagenet (Burford, 21 februari 1363 - Shropshire, 24 november 1426) was een dochter van Jan van Gent en Blanche van Lancaster, en een zuster van koning Hendrik IV van Engeland. Ze werd in 1378 beëdigd als een “lady companion” in de Orde van de Kousenband.

Ze trouwde eerst met John Hastings, de derde earl van Pembroke, op 24 juni 1380 op Kenilworth Castle, in Kenilworth, Warwickshire. Dit huwelijk werd ontbonden op 24 september 1383.

Op 24 juni 1386 trouwde ze opnieuw, nu met John Holland, de 1e baron van Exeter, zoon van Thomas Holland en Joan “The Fair Maid of Kent” Plantagenet, in Plymouth. Ze begeleidde haar man en haar vader op hun expeditie naar Spanje, waar Jan van Gent aanspraak maakte op de kroon van Castilië. John Holland werd op 9 januari 1400 ter dood veroordeeld wegens een samenzwering gericht tegen de broer van Elizabeth, koning Hendrik IV van Engeland.

Ze trouwde voor de derde maal, in hetzelfde jaar, 1400, met John Cornwall (1364-1443), eerste baron van Fanhope en Milbroke, ergens vóór 12 december.

Elizabeth Plantagenet werd begraven in Burford Church, Shropshire.

Nageslacht 
Met John Holland:

 Richard Holland (ca. 1386 – 3 september 1400)
 Constance Holland (1387 - 1437) getrouwd met Thomas Mowbray, 4e Earl van Norfolk en later met Sir John Grey
 Alice Holland (c. 1392 - c. 1406) getrouwd met Richard De Vere, 11e Earl van Oxford
 John Holland, 2e Baron van Exeter (1395 - 1447)
 Sir Edward Holland (1399 - 1413)

Met John Cornwall:

 Constance Cornwall (ca. 1401 - ca. 1427)
 John Cornwall (1404-)

Voorouders

Huis Lancaster
Persoon in de 14e eeuw
Persoon in de 15e eeuw